Крупнейшие города Германии — список городов Германии с населением более 500 тысяч человек. Города представлены в порядке убывания населения с указанием площади и плотности населения. Данные приведены на 31 декабря 2021 года.

Расположение крупнейших городов

Крупнейшие города

См. также 
 Города Германии

Примечания